Яковчицкий сельсовет — бывшая административная единица на территории Жабинковского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входили 1 агрогородок и 12 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Жабинковский райисполком

Упразднённые сельсоветы Жабинковского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании